Nach dem deutschen Chemiker und Nobelpreisträger Otto Hahn (1879–1968) sind unter anderem folgende Schulen benannt:

 Otto-Hahn-Schule (Bauschheim)
 Otto-Hahn-Realschule (Bensberg)
 Otto-Hahn-Gymnasium (Bensberg)
 Otto-Hahn-Oberschule (Berlin)
 Otto-Hahn-Realschule (Bitburg)
 Otto-Hahn-Gymnasium (Böblingen)
 Otto-Hahn-Gymnasium (Dinslaken)
 Otto-Hahn-Realschule (Dortmund)
 Otto-Hahn-Schule (Frankfurt am Main)
 Otto-Hahn-Gymnasium Furtwangen
 Otto-Hahn-Gymnasium (Geesthacht)
 Otto-Hahn-Gymnasium (Gifhorn)
 Otto-Hahn-Gymnasium (Göttingen)
 Otto-Hahn-Schule (Hamburg)
 Otto-Hahn-Schule (Hanau)
 Otto-Hahn-Schule Herford
 Otto-Hahn-Gymnasium Herne
 Otto-Hahn-Schule (Heusenstamm)
 Otto-Hahn-Gymnasium Karlsruhe
 Otto-Hahn-Realschule (Köln)
 Otto-Hahn-Realschule (Lahr)
 Otto-Hahn-Gymnasium (Landau in der Pfalz)
 Otto-Hahn-Gymnasium (Ludwigsburg)
 Otto-Hahn-Gymnasium (Marktredwitz)
 Otto-Hahn-Gymnasium (Monheim am Rhein)
 Otto-Hahn-Gymnasium Nagold
 Otto-Hahn-Gymnasium (Ostfildern)
 Otto-Hahn-Schule (Rüsselsheim am Main)
 Otto Hahn Gymnasium (Saarbrücken)
 Otto-Hahn-Realschule (Selm)
 Otto-Hahn-Gymnasium (Springe)
 Otto-Hahn-Gymnasium Tuttlingen
 Otto-Hahn-Schule (Westhofen)
 Otto-Hahn-Schule (Wunstorf)

Hahn, Otto